La finale de l'édition 1967 de la Coupe Memorial est présentée au Fort William Gardens de Fort William en Ontario. Gérée par l'Association canadienne de hockey amateur, elle regroupe les meilleures équipes de niveau junior A à travers les ligues basée au Canada.

Équipes participantes 
 Les Royals de New Westminster représentent la Ligue de hockey junior A d'Okanagan-Mainline (LHJOM).
 Les Movers d'Edmonton représentent la Ligue de hockey junior de l'Alberta (LHJA).
 Les Macs de Saskatoon représentent la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (LHJS).
 Les Bombers de Flin Flon représentent la Ligue de hockey junior du Manitoba (LHJM).
 Les Marrs de Port Arthur représentent la Ligue de hockey junior A de Thunder Bay (LHJTB).
 Les Greyhounds de Sault Ste. Marie représentent l'Association de hockey junior du nord de l'Ontario (AHJNO).
 Les Goldminers de Geraldton représentent la Ligue de hockey junior du Nord-Ouest de l'Ontario (LHJNOO).
 Les Marlboros de Toronto représente l'Association de hockey de l'Ontario (AHO).
 Les Royals de Cornwall représentent la Ligue centrale de hockey junior A (LCHJ).
 Les Canadiens de Thetford Mines représentent la Ligue de hockey junior provinciale (LHJP).
 Les Castors de Dolbeau représente la Ligue de hockey junior du Lac-Saint-Jean (LHJLSJ).
 Les Maple Leafs de Verdun représentent la Ligue de hockey junior métropolitaine de Montréal (LHJMM).
 Les Canadiens de Halifax équipes des maritimes participent en tant qu'équipe indépendante.

Résultats 
Un tour préliminaire fut effectué entre les trois ligue du Québec (LHJP, LHJLSJ et LHJMM) pour déterminer l'équipe représentant la province lors du tournoi. 
 Demi-finale du Québec : les Maple Leafs de Verdun (LHJMM) remportent leur série trois parties à deux face aux Castors de Dolbeau (LHJLSJ).
 Finale du Québec : les Canadiens de Thetford Mines (LHJP) remportent leur série trois parties à une face aux Maple Leafs de Verdun (LHJMM).

Finale

Effectifs 
Voici la liste des joueurs des Marlboros de Toronto, équipe championne du tournoi 1967 :

 Entraîneur : Gus Bodnar
 Gardiens : Gary Edwards, Cam Newton et Bob Whidden. 
 Défenseurs : Fred Barrett, Jacques Blain, Chris Evans, Brian Glennie, Brad Park, Mike Pelyk, 
 Attaquants : Doug Acomb, Richie Bayes, Mike Byers, Terry Caffery, Cam Crosby, Gord Davies, Frank Hamill, Ken Kelly, Steve King, Tom Martin, Gerry Meehan, Al Osborne, John Wright.

Notes et références

Voir aussi 

1967
Compétition de hockey sur glace en Ontario
Sport à Thunder Bay (Ontario)
Hockey sur glace en 1967
Sport au Canada en 1967